La Montagne aux bijoux est :
 un court métrage d'animation iranien d'Abdollah Alimorad (1994) ;
 un programme de trois courts métrages iraniens (dont celui cité ci-dessus), distribué comme un long métrage dans les salles françaises en 2006 : La Montagne aux bijoux.